Philadelphia Experiment steht für:

 Philadelphia-Experiment, Legende um ein Experiment mit einer Tarntechnologie, das in den Vereinigten Staaten während des Zweiten Weltkriegs durchgeführt worden sein soll

Verfilmungen dieser Legende:

 Das Philadelphia Experiment, Science-Fiction-Film (1984)
 Philadelphia Experiment II, Fortsetzung des Films von 1984 (1993)
 Das Philadelphia Experiment – Reactivated, Science-Fiction-Film (2012)